Zawody w skokach narciarskich na VII Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym odbyły się 8 lutego 1933 w Innsbrucku (Republika Austriacka) na skoczni Bergisel. Złoty medal w zawodach wywalczył reprezentant Szwajcarii Marcel Reymond.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
 Sport Tagblatt Der Letzte Tag der FIS-Rennen, 14 lutego 1933, str. 5 
 Allgemeiner Tiroler Anzeiger: Der Spezialsprunglauf, 13 lutego 1933, str. 2-3 

Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
1933 w sportach zimowych